Saint-Géry kan syfta på:
 Saint-Géry, Dordogne
 Saint-Géry, Lot